Финал Кубка Англии 1977 года () — 96-й финал Кубка Англии по футболу, главного кубкового футбольного турнира в Англии. Матч состоялся 21 мая 1977 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне; в нём приняли участие футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Юнайтед» выиграл матч со счётом 2:1.

Все три гола в матче были забиты в течение пяти минут в начале второго тайма. Стюарт Пирсон открыл счёт в матче, приняв мяч после дальнего паса своего вратаря и сильно пробив в сетку ворот, защищаемых Рэем Клеменсом. «Ливерпуль» почти сразу же отыгрался усилиями Джимми Кейса, удар которого в верхний угол ворот «Юнайтед» не оставил никаких шансов для Степни. Ещё три минуты спустя «Юнайтед» вновь вышел вперёд, после того, как удар Лу Макари попал в грудь Джимми Гринхоффа и рикошетом залетел в ворота «Ливерпуля», миновав Клеменса и Фила Нила, стоящего на линии ворот.

Победа «Юнайтед» не позволила «Ливерпулю» выиграть «требл» — этот рекорд «Манчестер Юнайтед» установил в сезоне 1998/99. В следующую среду после этого матча «Ливерпуль» выиграл Кубок европейских чемпионов.

Отчёт о матче

Путь к финалу

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net
 Отчёт о матче на сайте MUFCInfo.com

1977
Кубок Англии 1977
Кубок Англии 1977
Футбол в Европе в 1977 году
События 21 мая
Май 1977 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1977 году
1977 год в Лондоне